Miejscowości w USA:
 Cresco – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
Gminy w USA:
 Cresco (ang. Cresco Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth